Die Saison 2000/01 der Oberliga Nordrhein war die 23. Spielzeit der Fußball-Oberliga Nordrhein und die siebte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland.  Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherten sich die Amateure von Bayer 04 Leverkusen punktgleich und aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem Vorjahresmeister Wuppertaler SV. Den Leverkusenern gelang damit der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Die Abstiegsränge belegten der FC Remscheid, der SV Straelen und der TSC Euskirchen.

Aus der Mittelrheinliga stiegen der Bonner SC und die Amateure von Alemannia Aachen sowie aus der Verbandsliga Niederrhein der SV Borussia Wuppertal und Hamborn 07 als jeweilige Staffelsieger und Vizemeister auf.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Nordrhein 2000/01 bei f-archiv.de
 Oberliga Nordrhein 2000/01 bei fussballdaten.de
 Oberliga Nordrhein 2000/01 bei weltfussball.de

2000
Fußballsaison 2000/01